Osoby o tym nazwisku:
 Daniel Korbel – kanadyjski brydżysta
 Janusz Korbel – polski działacz ekologiczny, dziennikarz, fotograf, architekt
 Mirosław Korbel – polski żużlowiec
 Petr Korbel – czeski tenisista stołowy

Zobacz też:
 Karl-Heinz Körbel – niemiecki piłkarz i trener